Le Mire ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Le Mire (1560–1611), belgischer Geistlicher, Bischof von Antwerpen, siehe Johannes Miraeus
 Noël Le Mire (1724–1801), französischer Kupferstecher, siehe Noël Lemire

Siehe auch:
 Lemire